Çamlıbel ist der Name mehrerer türkischer Orte:

Türkei
 Çamlıbel (Alaplı), Dorf im Bezirk Alaplı der Provinz Zonguldak
 Çamlıbel (Çameli), Weiler im Bezirk Çameli der Provinz Denizli
 Çamlıbel (Daday), Dorf im Bezirk Daday der Provinz Kastamonu
 Çamlıbel (Ereğli), Dorf im Bezirk Ereğli der Provinz Zonguldak
 Çamlıbel (Gölkaya), Dorf im Bezirk Gölkaya der Provinz Düzce
 Çamlıbel (Pozantı), Ortschaft im Bezirk Pozantı der türkischen Provinz Adana
 Çamlıbel (Şebinkarahisar), Dorf im Bezirk Şebinkarahisar der Provinz Giresun
 Çamlıbel (Silifke), Weiler im Bezirk Silifke der Provinz Mersin
 Çamlıbel (Ulubey), Dorf im Bezirk Ulubey der Provinz Uşak
 Çamlıbel (Yerköy), Dorf im Bezirk Yerköy der Provinz Yozgat

Türkische Republik Nordzypern
 Çamlıbel (Zypern), Dorf im Distrikt Girne

Zypern
 Çamlıbel, türkischer Name von Pyrga, Ort im Bezirk Larnaka

Çamlıbel ist der Familienname folgender Personen:
 Faruk Nafız Çamlıbel (1898–1973), türkischer Dramatiker und Lyriker
 Talha Uğur Çamlıbel (* 1954), Schweizer Politiker